Sesto Sento é um banda de trance psicodélico originalmente composto de três membros: Matan Kadosh, Saharai Aviram e Itai Spector. Todos os três são de Afula, no norte de Israel. Atualmente as turnês têm contado também com a participação do produtor e guitarrista Dror Elkayan.

Principal nome da nova geração do psytrance, o trio de djs já ganhou um disco de ouro e suas músicas já foram tocadas milhões de vezes no Soundcloud, MySpace e no Youtube, servindo de inspiração para novos projetos e artistas que surgem dentro do gênero. Já remixaram astros como Moby, The Police, Depeche Mode e FatBoy Slim.

Conhecido mundialmente por seu estilo Psytrance Full On, acompanhado de muita melodia e harmoniosos vocais, suas apresentações vêm conquistando a cada dia mais fãs, além de manter fiel uma grande parcela do público da cena eletrônica. Os últimos dois grandes lançamentos, Louder e PLUR, tiveram grande repercussão e foram remixados por outros grandes artistas como GMS, Faders, Bizzare Contact, Vibe Tribe, Underbeat, Switch e Paranormal Attack. Entre seus maiores sucessos estão as músicas: Lift Me Up (Remix), Funk-A-Delic, Sesto Dance, Message in a Bottle (Remix), Human Nation, Mysterious Ways, High Paradise (Remix) e Music Make You Feel.

A banda possui em seu repertório apresentações em mais de 30 países, nas maiores pistas de dança do planeta. Do Ano Novo na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) para meio milhão de pessoas até as mais prestigiadas festas como é o exemplo da XXXperience, Tribe e Playground. Além dos festivais mexicanos Massive Trance, Atmosphere, Solar Vision e Omnix até o Ultra Music Summer na Rússia ou nos eventos da Noga Records no Japão.

Sobre as influências musicais, o trio afirma aproveitar um pouco de cada estilo que escutam, podendo citar algumas bandas como: Daft Punk, Depeche Mode, Justice, Moby, Chemical Brothers, Cold Play, Radiohead, Queen, Pink Floyd, Beck, Fat Boy Slim, Infected Mushroom, entre outros.

Discografia 
 The Inner Light (album)|The Inner Light (Com.Pact Records, 2002)
 The Year 83 EP / After Dark (Shiva Space Technology, 2003)
 The Bright Side (Com.Pact Records, 2003)
 The Remixer (Com.Pact Records, 2005)
 Come Together (Sesto Sento)|Come Together (Com.Pact Records, 2006)
 Key to The Universe (Com.Pact Records, 2008)
 What Are You Waiting For? (Com.Pact Records, 2010)
 ET Phone (Com.Pact Records, 2011)
 P.L.U.R (2012)
 Eleven Years of Music (2012)
 Sesto Sento - Science. Art. Wonder.  (2015)

Compilações 
 B.P.M. - Bionic Pulse Method (Agitato Records, 2002)
 B.P.M. - Bionic Pulse Method Vol. 2 (Agitato Records, 2003)
 Afula On (Com.Pact Records, 2004)
 Afula On Vol. 2 (Com.Pact Records 2008)
 Journey Through Time (2010)
 P.L.U.R (Remixes) (2012)

Ligações externas 
 
 

Bandas de Israel